Полинья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 8,8 км². Население — 7798 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Información de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны